«Двойной КОПец» () — комедийный боевик режиссёра Кевина Смита о полицейских, роли которых исполняют Брюс Уиллис и Трейси Морган. Премьера картины в США состоялась 26 февраля 2010 года, в России — 17 июня.

Сюжет 
История двух давних напарников (вместе 9 лет) — Нью-Йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах. Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с её помощью он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему становится уже непросто отслеживать пропажу.

В ролях

Создание фильма 

О производстве фильма под названием A Couple of Dicks было объявлено в марте 2009 года. Режиссёром значится Кевин Смит, а двух полицейских играют Брюс Уиллис и Трейси Морган, который уже работал со Смитом. Сценарий написали братья Каллены — фильм стал первым в карьере Смита, который он снял не по собственному сценарию. Когда уже начались съемки, журнал Variety сообщил об изменении названия на A Couple of Cops. После негативной реакции сообщества, компания Warner Bros. вернула фильму исходное название, причём Кевин Смит отрицает, что изменение названия было инициировано студией.

9 декабря 2009 года Кевин Смит посредством своей страницы в Twitter объявил о том, что у фильма будет новое название. Он также сказал, что первый трейлер будет приложен к каждой копии фильма Шерлок Холмс, который появится в кинотеатрах на Рождество. Тогда же режиссёр признался в том, что это «не Мой фильм, [это] фильм, для которого я нанят режиссёром».

Студия запросила у Смита раскадровку фильма, Смит согласился, после чего он с Дэвидом Клайном и студией Warner Bros. два месяца работали с ней. Съёмки начались 2 июня 2009 года в Нью-Йорке и завершились 14 августа. Фильм был выпущен 26 февраля 2010 года.

Кассовые сборы 
Фильм дебютировал на 2 месте, сразу за «Островом проклятых», заработав $18,211,126 в первую неделю. К 20 мая 2010 года Двойной КОПец заработал $44 875 481 в американском прокате $7 338 581 в других странах, тем самым общие сборы составили $55 439 786.

Критика 
Фильм был негативно принят, получив в основном негативные обзоры, тем самым став самым плохо оцененным критиками фильмом Смита. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал фильм «тухлым», сообщив о 18 % положительных обзоров из 163 рецензий, обозначив рейтинг фильма 3,9 из 10.

Противоречия 

В ответ на негативную реакцию кинокритиков Кевин Смит набросился на их сообщество, оставив в своём Twitter следующую запись: «Я осознал порочность системы. Теперь пресс-показы всех фильмов, в каких я буду принимать хоть какое-то участие, будут организованы следующим образом. Хочешь написать рецензию заранее? Хорошо: плати, как если бы ты сам пошел в кино на следующей неделе. С какой стати я должен за бесплатно давать произвольным 5 людям власть над тем, что я делаю?».

Домашнее видео 
В мае 2010 года было анонсировано, что DVD и Blu-ray издания картины выйдут 20 июля. В этот месяц Двойной КОПец стал лидером по количеству проданных DVD в США.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  

Фильмы США 2010 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2010 года
Бадди-муви США
Комедийные фильмы о полицейских
Фильмы Warner Bros.
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Марком Э. Платтом